Nationalligaen 2014 var den 27. sæson af Nationalligaen i amerikansk fodbold Turneringen havde deltagelse af ti hold, som spillede et grundspil med ti kampe til hvert hold efterfulgt af et slutspil med deltagelse af seks hold, hvor to af dem afgjorde DM-titlen mellem sig i Mermaid Bowl XXVI. 

Mermaid Bowl blev vundet af Copenhagen Towers, som dermed vandt titlen for anden sæson i træk og sjette gang i alt. I titelkampen besejrede københavnerne Aarhus Tigers med 26-3.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ti hold var inddelt i to konferencer. Vinderne af de to konferencer kvalificerede sig til semifinalerne, mens nr. 2 og 3 i begge konferencer spillede wild card-kampe om de sidste to semifinalepladser.

National Conference

Danish Conference

Playoff

Wild card-kampe

Semifinaler

Mermaid Bowl XXVI

Placerings- og nedrykningskampe

Placeringskampe 

De fire hold fra grundspillet, der ikke kvalificerede sig til slutspillet, spillede placeringskampe om 7.- til 10.-pladsen. De to vindere kvalificerede sig til Nationalligaen 2015, mens de to tabere gik videre til nedrykningskampene mod de to bedste hold fra Kvalifikationsligaen.

Kvalifikationskampe 

De to tabere af placeringskampene spillede sammen de to bedste hold fra Kvalifikationsligaen om de to sidste ledige pladser i Nationalligaen 2015.

Kilder / eksterne henvisninger 
 DAFF Resultater - National Ligaen 2014
 DAFF Resultater - National Ligaen 2014 - Wild card
 DAFF Resultater - National Ligaen 2014 - Semifinaler
 DAFF Resultater - National Ligaen 2014 - Mermaid Bowl XXVI
 DAFF Resultater - National Ligaen 2014 - Placeringskampe
 DAFF Resultater - National Ligaen 2014 - Kvalifikationskampe

Noter 

Amerikansk fodbold i Danmark
Sport i 2014